Лахш — многозначный термин:

 Лахш — район в Таджикистане
 Лахш — село в Таджикистане 
 Лахш — джамоат в Лахшском районе

См. также 

 Лахши Боло (джамоат)